S3 steht für:
 Amazon S3 (Simple Storage Service), ein Filehostingdienst aus dem Kontext der Amazon Web Services
 Audi S3, die sportliche Variante des PKW-Modells Audi A3
 S3 (Paralympics), eine Starterklasse der Schwimmer in Paralympischen Sportarten
 Weinviertler Schnellstraße, eine Schnellstraße im Weinviertel in Österreich
 Droga ekspresowa S3, eine Schnellstraße in Polen
 JAC S3, chinesisches Automobil
 Huansu S3, chinesisches Automobil
 Buell S3/S3T Thunderbolt, ein Motorradmodell von Buell
 Lawil S3, ein italienischer Kleinwagen
 Missile S3, eine ehemalige französische nukleare Mittelstreckenrakete
 S3 Chrome, mehrere 3D-Grafikchips und 3D-Techniken
 S3 Graphics, US-amerikanischer Grafikchip-Hersteller
 S3 Inc., eine Firma die Grafikchips entwickelte
 S3-Leitlinie der Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften (AWMF); siehe Medizinische Leitlinie #Leitlinien-Entwicklung
 Fujifilm Finepix S3 Pro, eine digitale Spiegelreflexkamera
 S3 Savage, mehrere 3D-Grafikchips
 S3 ViRGE, ein Grafikprozessor
 Simatic S3, ein Automatisierungsgerät von Siemens, siehe Simatic#Simatic S3 (seit 1973)
 den S3-Zustand, eine ACPI-Einstellung im PC-Bios, das den Standby-Modus aktiviert, siehe Advanced Configuration and Power Interface#Energieverwaltung – Energiesparmodi nach ACPI-Standard
 die Sicherheitsstufe 3 für gentechnische Arbeiten, siehe Biologische Sicherheitsstufe#Sicherheitsstufe 3
 die Schutzstufe 3 (meist als BSL-3 abgekürzt) für Arbeiten mit biologischen Arbeitsstoffen, siehe Biologische Schutzstufe#Schutzstufe 3
 eine Schutzwirkungsklasse bei Sicherheitsschuhen, siehe Sicherheitsschuh#Kategorie, Schutzwirkung und Anforderungen
 S3 – Stark, schnell, schlau, eine Fernsehserie von Disney

S-Bahnen:
 S-Bahn-Linie 3 (Berlin)
 S-Bahn-Linie 3 Dresden
 S-Bahn-Linie 3 (Rhein-Main)
 S-Bahn-Linie 3 (Hamburg), siehe Harburger S-Bahn
 S-Bahn-Linie 3 (Kärnten)
 S-Bahn-Linie 3 (Mitteldeutschland)
 S-Bahn-Linie 3 (München)
 S-Bahn-Linie 3 (Nürnberg)
 S-Bahn-Linie 3 (Oberösterreich)
 S-Bahn-Linie 3 (Rhein-Neckar)
 S-Bahn-Linie 3 (Rhein-Ruhr)
 S-Bahn-Linie 3 (Salzburg)
 S-Bahn-Linie 3 (Steiermark)
 S-Bahn-Linie 3 (Stuttgart)
 S-Bahn-Linie 3 (Tirol)
 S-Bahn-Linie 3 (Vorarlberg)
 S-Bahn-Linie 3 (Wien)

S 3 steht für:
 Abteilung S 3 in einem militärischen Stab, zuständig für Planung, Befehlsgebung und Führung laufender Operationen 
 Gräf & Stift S 3, einen Pkw der Oberklasse der Automobilfirma Gräf & Stift
 Elsaß-Lothringische S 3, eine Personenzuglokomotive der Reichseisenbahnen in Elsaß-Lothringen
 Oldenburgische S 3, eine Personenzuglokomotive der Oldenburgischen Staatseisenbahnen
 Preußische S 3, eine Nassdampflokomotive der Preußischen Staatseisenbahnen
 S/2006 S 3, einer der kleineren äußeren Monde des Planeten Saturn
 S/2007 S 3, einer der kleineren äußeren Monde des Planeten Saturn
 SAK S 3, der provisorische, moderne Name einer altägyptischen Pyramide

 steht für:
 S3 (Gruppe), die symmetrische Gruppe von Grad 3 in der Mathematik

 steht für:
 die dreidimensionale Sphäre

S-3 steht für:
 Lockheed S-3, ein trägergestütztes U-Jagdflugzeug der US Navy

Š-3 steht für:
 Letov Š-3, ein einmotoriges, einsitziges Jagdflugzeug

S III steht für:
 

Siehe auch:
 3S

Abkürzung